Uefacupen 1973/1974 vanns av Feyenoord, Nederländerna efter finalseger mot Tottenham Hotspur, England.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler

Första mötet

Andra mötet 

Feyenoord Rotterdam vinnare med sammanlagt 4-2

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1973/1974
Fotbollssäsongen 1973/1974
1973 i Europa
1974 i Europa